Scytale (cryptografie), een cryptografisch gereedschap
 Scytale (amphisbaena), een fabeldier dat tot het geslacht Amphisbaena zou behoren